Savi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paolo Savi
 Gaetano Savi